Le Dernier des Abominaffreux est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Pierre Cornuel, paru en 1987 dans la collection GP Rouge et Or. Réédité en 1990, 1992. Puis en 1994 chez Nathan-Rouge et Or.

Les protagonistes
L'Abominaffreux
Le petit bonhomme
Un serpent
Un vampire
Un géant

L'histoire
Un petit bonhomme qui n'a jamais peur travaille le bois assidûment, il ne s'est pas rendu compte que l'Abominaffreux a déjà dévoré tout le village. Le monstre s'évertue à lui faire peur, mais rien à faire, le petit bonhomme ne transpire pas, ne tremble pas, en un mot il n'a pas cette bonne odeur de peur qui permettrait à l'abominaffreux de le manger. Le monstre va alors chercher plus affreux que lui. Il faut absolument que le petit bonhomme ait peur, qu'il transpire, qu'il sente la peur. En un mot, qu'il sente bon.

Exploitation pédagogique
 la peur et ses synonymes (argot et français correct)
 de quoi doit-on avoir peur ?

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Lien externe
Questionnaire-jeu sur l'Abominaffreux

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Livre paru en 1987